

События 
 18 мая — согласно Бертинским анналам, Людовик I Благочестивый принял в Ингельгейме в составе посольства отправленного к нему византийским императором Феофилом послов «народа Rhos», «ради дружбы» и представляли они правителя-кагана. Послы были приняты при дворе Людовига за шпионов «народа свейского (шведского)», дальнейшая судьба посольства не известна — одно из первых упоминаний о руси в западных источниках.
 Обмен посольствами между Кордовой и Византией.
 Кордова. Абдеррахман II, с целью подрыва авторитета христиан, который значительно вырос в Кордове после массовых случаев мученичества за веру, созывает собор, который ведёт архиепископ Севильи. На соборе церковные иерархи вынуждены осудить добровольное мученичество. Христиане Кордовы продолжают отстаивать свою веру, что вызывает ненависть арабов. Преследования христиан в эмирате усиливаются.
 Король Уэссекса — Этельвульф, сын Эгберта.
 Начало набегов норманнов на Ирландию.
 Норвежский хавдинг Тургейс провозгласил себя конунгом над всеми чужестранцами в Эрин. Возведение приморских фортов, главный из них — Дублин.
 Арабо-берберы в Южной Италии.
 Восстание народных масс под руководством Мазьяра в Табаристане (Мазендеране).
 Держава уйгуров разгромлена енисейскими киргизами (до 840 года).
 Возникновение Блатенского княжества.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 839 году
 Карл III Толстый — младший из трёх сыновей Людовика Немецкого, короля Восточно-Франкского королевства и Эммы, из рода Вельфов.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 839 году
 Клавдий Туринский — епископ-реформатор IX века.
 Ибрахим ибн аль Махди — представитель династии Аббасидов, сын халифа аль-Махди, брат Харун ар-Рашида.

См. также